Abbedi har flere betydninger:

 Abbeds embede – kaldes et (abbeddømme).
 Et større munkekloster som ledes af en abbed.
Se også